Трисман () — английская фамилия. Известные носители:
 Трисман, Дэвид (род. 1943) — британский общественный деятель, бывший президент Футбольной ассоциации Англии, член Лейбористской партии Великобритании.
 Трисман, Энн (1935—2018) — признанный специалист в области психологии внимания, профессор факультета психологии Принстонского университета.